BMW X3 (type E83) var en kompakt SUV fra den tyske bilfabrikant BMW. "Lillebroren" til X5 blev introduceret på Frankfurt Motor Show 2003 og kom ud til forhandlerne i januar 2004. X3 var koncepteret af Magna Steyr og bygget på deres fabrik i Graz, Østrig.

Ved Euro NCAPs kollisionstest i år 2008 fik modellen fire stjerner (28 point) for personsikkerhed og fire ud af fem mulige stjerner (39 point) for børnesikkerhed. Fodgængersikkerheden fik fem point og én ud af fire mulige stjerner.

Produktionen af BMW E83 afsluttedes den 31. august 2010 efter en produktion på 614.824 biler. Efterfølgeren F25 fremstilles på BMW-fabrikken i Spartanburg i stedet for hos Magna Steyr.

Motorer 
Modellerne blev adskilt efter slagvolume og motortype. Tallet angiver det omtrentlige slagvolume i liter, hvor bogstaverne står for motortypen (i = benzinmotor, d = dieselmotor).

Alle modeller var fra fabrikken udstyret med firehjulstræksystemet xDrive, som efter behov fordelte motorens kraft mellem for- og bagaksel.

Siden august 2008 er alle X3-modeller, ligesom andre BMW-modeller med xDrive, blevet betegnet med "xDrive" og derefter følgende motorbetegnelse. I modsætning til før angives slagvolumet ikke længere korrekt, hvorimod betegnelsen er rettet mod fabrikantens andre modeller. Derved blev f.eks. X3 3.0 sd omdøbt til xDrive35d.

Facelift 
Den 23. september 2006 blev den faceliftede udgave af E83 præsenteret.

Der blev ændret små detaljer på forlygterne, dobbeltnyregrillen, frontskørterne, baglygterne, hækskørterne og frem for alt den omstridte kabine. Med undtagelse af den firecylindrede benzinmotor blev også motorprogrammet ændret, til sidst i efteråret 2009 med 2,0-liters dieselmotoren. En yderligere motor, 3.0sd med biturboladning, udvidede programmet.

Specialmodeller 
I september 2008 introduceredes specialmodellerne Edition Exclusive og Edition Lifestyle. M-sportspakken blev i marts 2009 udvidet med Limited Sport Edition.

Design 
X3 var kun lidt mindre end sin storebror, X5 (E53) og havde (målt op til rudernes underkant) sågar et 20 liter større bagagerum (480 liter). På grund af sine kompakte mål virkede X3 mere sportslig og mindre muskuløs end X5.

Priser 
"Gul engel" 2008 i kategorien Kvalitet
"Gul engel" 2009 i kategorien Kvalitet

Kilder

Eksterne henvisninger 

E83
SUV'er
Biler introduceret i 2003
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne